Верхняя Терса — топоним на Украине:

 Верхняя Терса — река в Запорожской и Днепропетровской областях.
 Верхняя Терса — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.